Квиток — документ у вигляді паперової чи картонної картки певної форми з відповідним написом, що дає право на користування чим-небудь, входити куди-небудь, брати участь у чомусь і т. ін.
 Квиток — документ, особове посвідчення про належність до організації, товариства, установи тощо.
 Військовий квиток
 Студентський квиток
 Студентський та учнівський квиток
 Членський квиток (товариства, спілки, організації, політичої партії)
 Квиток (застаріле слово) — Квитанція, розписка.
 Квиток (застаріле слово) — Судова повістка.
 Вовчий квиток (вовчий білет) — документ з помітками поліції про неблагонадійність його власника

Див. також 
 Білет (значення)

Джерела